Sapir puede hacer referencia a los siguientes artículos:

  Edward Sapir, lingüista estadounidense;
 la Hipótesis de Sapir-Whorf; o
  Yosef Sapir, político israelí.